Premier League 1983/84 steht für:

 Egyptian Premier League 1983/84
 Maltese Premier League 1983/84